Lars Karlsson, švedski hokejist, * 28. junij 1960, Švedska.

Karlsson je v švedski ligi igral za klube Kiruna AIF, Leksands IF in IF Björklöven, za slednjega deset zaporednih sezon.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in enem svetovnem prvenstvu, kjer je bil dobitnik zlate medalje. Za reprezentanco je skupno odigral 73 tekem.

Pregled kariere

|-
| Kiruna AIF
| Švedska 2. liga
| 76/77
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiruna AIF
| Švedska 2. liga
| 77/78
|
| 24
| 3
| 5
| 8
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 78
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiruna AIF
| Švedska 2. liga
| 78/79
|
| 21
| 6
| 8
| 14
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 79
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 36
| 2
| 3
| 5
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 80
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 30
| 3
| 7
| 10
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 80/81
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 36
| 6
| 11
| 17
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 36
| 5
| 10
| 15
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 30
| 2
| 7
| 9
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 84/85
|
| 34
| 8
| 9
| 17
|
| 14
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 85/86
|
| 32
| 7
| 13
| 20
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 86/87
|
| 35
| 10
| 23
| 33
|
| 21
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 8
| 2
| 1
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 87/88
|
| 37
| 3
| 13
| 16
|
| 18
|
| 8
| 2
| 5
| 7
|
| 6
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 7
| 1
| 3
| 4
| +2
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 88/89
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 14
| 2
| 6
| 8
|
| 6
|
| 6
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 89/90
|
| 34
| 11
| 23
| 34
|
| 20
|
| 7
| 4
| 4
| 8
|
| 8
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 33
| 13
| 16
| 29
|
| 49
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 35
| 12
| 30
| 42
|
| 24
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
| 35
| 10
| 24
| 34
|
| 26
|
| 9
| 2
| 5
| 7
|
| 2
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 93/94
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 549
| bgcolor="#7FFF00" | 109
| bgcolor="#7FFF00" | 219
| bgcolor="#7FFF00" | 328
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 372
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 28
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Kiruna AIF
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti IF Björklöven